Krachtveld (natuurkunde): een ruimte, waarin een contactloze kracht op verschillende posities inwerkt op een deeltje
 Krachtveld (scheikunde): een beschrijving van krachten tussen deeltjes
 Krachtveld (technologie): een niet uit vaste materie bestaande barrière om iets of iemand te beschermen of vast te houden